Это список испанских гор, составленный по данным Национального института статистики Испании.

Примечания 

Горы Испании